Silk (2006), een horrorfilm uit Taiwan origineel getiteld Gui si
Silk (film), een film uit 2007 met Keira Knightley
Silk (televisieserie), een Britse televisieserie over advocaten
Silk (motorfiets), een Brits merk van motorfietsen
Silk (band), een Amerikaanse R&B-groep uit de jaren 90
SILK (codec), breedband audio codec ontwikkeld door Skype